

Sarandi est une municipalité du Paraná
 Sarandi est une municipalité de l'état du Rio Grande do Sul

 Sarandi est un quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul

Homonymie de toponyme